Miejscowości w USA:
 Garner – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Garner – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Hancock
 Garner – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake
Gminy w USA:
 Garner (ang. Garner Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Union
 Garner (ang. Garner Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Garner (ang. Garner Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Garner (ang. Garner Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Golden Valley